Ainsworth puede hacer referencia a:

 Ainsworth (Gran Mánchester), Inglaterra
 Ainsworth, ciudad del condado de Washington, EE. UU.
 Ainsworth (Nebraska), Estados Unidos
 Ainsworth (Wisconsin), Estados Unidos
 Mary D. Saslter Ainsworth (1913 - 1999), psicóloga estadounidense;
 Ainsworth Rand Spofford (1825 - 1908), sexto bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos;